— посёлок в Японии, находящийся в уезде Сорати округа Камикава губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат город Фурано и посёлки Накафурано, Минамифурано, Биэй, Синтоку.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Picea glehnii, цветком — лаванда.

Примечания

Ссылки 
 
  Официальный сайт 

Посёлки префектуры Хоккайдо